Friedrich Ernst Ludwig von Fischer - botanico russo di origine tedesca
Karl von Fischer - architetto tedesco
Ludwig von Fischer - avvocato e politico svizzero
Rudolf von Fischer-Benzon - bibliotecario e botanico tedesco